Bundestagswahlkreis 13 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Ludwigslust-Parchim II – Nordwestmecklenburg II – Landkreis Rostock I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Schwerin – Ludwigslust (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Hamburg-Altona (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Altona (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Stormarn (1949 bis 1961)